Sliwko ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Jemeljanowitsch Sliwko (1938–1989), sowjetischer Serienmörder
 Wiktorija Alexandrowna Sliwko (* 1994), russische Biathletin